Barracuda's - soort baarsachtige vissen
 Barracuda (Quantum Jump) - album van Quantum Jump
 Barracuda (nummer) - single van de Heart
 Barracuda (stripserie) - stripserie
 Grote barracuda